Poluks može značiti:

 Poluks (zvijezda), zvijezda u zviježđu Blizanci
 Poluks, lik iz grčke mitologije: vidi Kastor i Poluks